Oberbarnim steht für:
 eine Landschaft im Barnim in Brandenburg
 die Gemeinde Oberbarnim
 den ehemaligen Landkreis Oberbarnim

Siehe auch: 
 Barnim (Begriffsklärung)